El Campionat del Món d'atletisme en pista coberta de 2006 fou l'onzena edició del Campionat del Món d'atletisme en pista coberta i es disputà entre els dies 10 i 12 de març de 2006 a l'Estadi Olímpic de Moscou (Rússia).

Medallistes

Categoria masculina

Categoria femenina

Medaller

Notes 

Campionats del Món d'atletisme en pista coberta
Competicions esportives del 2006
Esport a Moscou